La Bataille d'Andros peut désigner :
 Bataille d'Andros (246 av. J.-C.) ;
  ;
 Bataille d'Andros (1790) ;
 .